

Geografia
 Cardia – antica città del Chersoneso Tracico

Persone
 Carlo Cardia – giurista, avvocato e docente italiano
 Eumene di Cardia – militare e ammiraglio macedone antico
 Geronimo di Cardia – storico e militare greco antico
 Lamberto Cardia – politico italiano
 Umberto Cardia – politico italiano

Altro
 Cardia – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas – Il mito di Ade